13. breddegrad kan henvise til:

 13. nordlige breddekreds
 13. sydlige breddekreds